Rokoborba na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala v štirinajstih kategorijah za moške in štirih ženske.

Dobitniki medalj

Grško-rimski slog

Prosti slog

Dobitnice medalj

Prosti slog

Medalje po državah

Viri

 Uradna stran tekmovanja
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012